Het Campeonato Paraibano Terceira Divisão is het derde niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse deelstaat Paraíba, georganiseerd door de voetbalbond van Paraíba. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1961 en werd een jaar later al afgevoerd. In 2020 zou de competitie terugkeren, maar door de coronacrisis in Brazilië werd deze uiteindelijk nog een jaar uitgesteld.

Overzicht

Amateurtijdperk
 1961 -  Vera Cruz
 1962 -  Botafogo de Cabedelo
 1963-2020 - Niet gespeeld
 2021 -   Spartax

Eeuwige ranglijst

Clubs die vetgedrukt staan spelen in 2021 in de derde klasse.

Campeonato Paraibano